Grunt (z něm. Grund, pozemek, základ) může znamenat:

 pozemek
 statek (zemědělství)

příjmení
 Jan Grunt (* 1984), český hudební skladatel a jazzový saxofonista
 Jitka Gruntová (* 1945), učitelka, historička a politička

jiný význam
 Fobos-Grunt, nepilotovaná mise Ruska na měsíc Phobos
 Grunt Records, americké hudební vydavatelství

Podobný název 
 Grunta, obec a vesnice v okrese Kolín ve Středočeském kraji

Externí odkazy